Der Begriff Peitscheneffekt (englisch: whiplash effect) bezeichnet:
 Peitscheneffekt (Sport), im Sport ein Effekt, der eine Bewegungsbeschleunigung bewirkt
 Peitscheneffekt (Supply-Chain-Management), im Supply-Chain-Management das Aufschaukeln von Bestellschwankung in vorgelagerte Richtung der Lieferkette